Wimbledon 2015 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 22–25 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2015
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn